Městský okres je označení správní jednotky v různých státech:
 Městské okresy v Polsku
 Městské okresy v Číně
 Městské okresy v Německu
 Městský okres (Rusko)
 Vídeňské městské okresy